Heukelum ist der Name von:

 Heukelum (West Betuwe), einer ehemaligen niederländischen Stadt, die 1985 größtenteils nach Vuren eingegliedert wurde, dann zu Lingewaal gehörte und heute zu West Betuwe gehört

Heukelum ist der Familienname folgender Personen:

 Gerardus Wilhelmus van Heukelum (1834–1910), niederländischer Geistlicher
 Gerhard van Heukelum (1890–1969), deutscher Politiker (SPD)